Крушин:

Персоналии 
 Крушин, Олег Викторович — советский и российский футболист

Топоним

Белоруссия 
 Крушин — деревня в Видиборском сельсовете Столинского района Брестской области.
 Крушин — деревня в Рухчанском сельсовете Столинского района Брестской области.

Польша 
 Крушин — нацистский концентрационный лагерь в период оккупации во время Второй мировой войны.